LMJ steht für:
 Laser Mégajoule, französische Forschungseinrichtung zur Kernfusion

lmj steht für:
 West-Lembata (ISO-639-3-Code), zentral-malayo-polynesische Sprache auf Lembata, Solor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung